Шампионска лига 2003/04 е 12-о издание под това наименование на най-важния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 49-о от началото.

През този сезон заедно с носителя на трофея Милан участват 72 отбора от 48 страни, тъй като Азербайджан отново не записва отбор. Страните на места от 1 до 3 в петгодишната ранглиста на УЕФА изпращат четири клуба в турнира, тези от 4 до 6 – три, а страните от място 7 до 15 – два.

Финалът се играе на 26 май 2004 г. на стадион Арена АуфШалке в Гелзенкирхен.

Първи квалификационен кръг 
Срещите се играят на 16 и 23 юли 2003 г.

Втори квалификационен кръг 
Срещите се играят на 30 юли и 6 август 2003 г.

Трети квалификационен кръг 
Срещите се играят на 13 и 27 август 2003 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в първия кръг на Купа на УЕФА 2003/04.

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Осминафинал 
Първите срещи се състоят на 24 и 25 февруари 2004 г., реваншите са на 9 и 10 март 2004 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 23 и 24 март 2004 г., реваншите са на 6 и 7 април 2004 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 20 и 21 април 2004 г., реваншите са на 4 и 5 май 2004 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на УЕФА 2003/04

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за ШЛ 2003/04

Европейска шампионска лига